De volgende componisten hebben een symfonie nr. 5 gecomponeerd. De lijst is (nog) niet volledig:

5